Campitelli ima više značenja:
 Campitelli, Chieti
 Campitelli, Frosinone
 Campitelli, Rieti